

Anno 
 1066 – (MLXVI in numeri romani) è un anno dell'XI secolo 
 1066 a.C.

Matematica 
 1066 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1066 Lobelia – asteroide della fascia principale del sistema solare